La nazionale di pallacanestro inglese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale inglese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità inglese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
2013 - 9°
2014 - 14°

Collegamenti esterni 
 

Under-18
Inghilterra